Parleust je posebna vještina u romanima o [[ Harryju Potteru ]] Voldemort je parselust; to je dar kojeg je naslijedio od Salazara Slytherina (čini se da je i većina članova obitelji Gaunt naslijedila taj neobični dar) i koji je prenio na Harryja Pottera nakon što se na njega odbila kletva upućena Harryju koja je stvorila vezu između njih dvojice.